Скотт Уокер: Уокер, Скотт (1943—2019) — американско-британский певец.
 Уокер, Скотт (род. 1973) — профессиональный канадский хоккеист.
 Уокер, Скотт Кевин (род. 1967) — американский политик, 45-й губернатор штата Висконсин.